Ланг або Ланґ () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Адам Ланг (; 1993) — угорський футболіст, захисник.
 Гаррі Ланґ (Harry Lang) —американський журналіст, свідок голоду 1933 в Україні.
 Геза Ланг (; 1916—1980) — угорський ботанік.
 Герман Ланг (; 1909—1987) — німецький автогонщик, чемпіон Європи 1939 року, учасник чемпіонатів Формули-1.
 Георгій Ланг (; 1875—1948) — російський радянський лікар-терапевт.
 Домінік Ланг (; 1874—1919) — люксембурзький художник.
 Катрін Ланг (; 1986) — німецька біатлоністка, переможниця етапів кубка світу з біатлону.
 Марія Ланг (справжнє ім'я Дагмар Марія Ланге; ; 1914—1991) — шведська письменниця, авторка детективів, педагог.
 Міхаель Ланг (; 1991) — швейцарський футболіст, захисник клубу «Грассгоппер».
 Петер Ланг (; 1989) — данський яхтсмен, олімпієць.
 Рейн Ланг (; 1957) — естонський політик, член Партії реформ з 1995 року, дипломат.
 Роберт Ланг (; 1970) — чеський хокеїст.
 Тоні Ланг (; 1982) — німецький біатлоніст, учасник та призер етапів кубка світу з біатлону.
 Францль Ланг (; 1930—2015) — альпійський йодлер з Баварії (Німеччина).
 Фрідріх Ланг (; 1915 — 2003) — німецький військовий льотчик-ас за часів Третього Рейху. Один з найвідоміших та найрезультативніших німецьких бойових пілотів пікіруючого бомбардувальника Ju 87 «Штука».
 Фріц Ланг (; 1890—1976) — австрійсько-німецько-американський кінорежисер, сценарист, продюсер і актор.

Інше 
 Ланг (льодовик) () — долинний льодовик в глибині долини Льоченталь на південному схилі Бернських Альп, на території громади Блаттен кантону Вале, Швейцарія.
 Ланґ () — один з чотирьох островів архіпелагу Кракатау, Індонезія.

Див. також 
 Ланге
 Ленг

Німецькі прізвища